Mimulus (kreeftachtigen)
 Maskerbloem, een geslacht van planten